Comeback: Single Collection ’90-’94 — сборник лучших песен валлийский певицы Бонни Тайлер, выпущенный в 1994 году. В альбом вошли релизы исключительно из европейских альбомов 90-х годов: Bitterblue, Angel Heart и Silhouette in Red. Как бонус в альбом включили два хита из начального периода карьеры — «It’s a Heartache» и «Lost in France».

Альбом был выпущен в Германии, Польше, России и Украине.

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Альбомы Бонни Тайлер
Альбомы Hansa Records
Альбомы BMG